Alms ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Alms (* 1945), deutsche Kunsthistorikerin
 Bettina Alms (* 1964), deutsche Blockflötistin, Violinistin, Sängerin und Musikpädagogin
 Eckardt Alms (* 1954), deutscher Fußballspieler
 Gernot Alms (* 1962), deutscher Fußballspieler

ALMS steht für

 American Le Mans Series, eine Sportwagenrennserie

Siehe auch:
 Alm